Enni kan syfta på följande platser:

Färöarna 

 Enni (berg i Färöarna, Norðoyar), 
 Enni (berg i Färöarna, Suðuroyar sýsla), 

Robotskapade Färöarnaförgreningar